Rebordelo peut désigner :
au Portugal :
Rebordelo, paroisse civile de la municipalité de Amarante, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Rebordelo, paroisse civile de la municipalité de Vinhais, située dans le district de Bragance et la région Nord.